Дивізія А 1959—1960 — 42-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вп'яте здобув КЦА (Бухарест).

Команди

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1959—1960
Румунія
Румунія
1959 у румунському спорті
1960 у румунському спорті